<small>
Laaber |
Laage |
Laar |
Laasdorf |
Laatzen |
Labenz |
Laberweinting |
Laboe |
Labrun |
Lachen |
Lachendorf |
Ladbergen |
Ladelund |
Ladenburg |
Laer |
Lage |
Lage |
Lagendorf |
Lägerdorf |
Lähden |
Lahn |
Lahnau |
Lahnstein |
Lahntal |
Lahr |
Lahr |
Lahr/Schwarzwald |
Lahstedt |
Laichingen |
Lalendorf |
Lalling |
Lam |
Lambertsberg |
Lambrecht (Pfalz) |
Lambrechtshagen |
Lambsborn |
Lambsheim |
Lamerdingen |
Lammershagen |
Lampaden |
Lampertheim | 
Lampertswalde |
Lamspringe |
Lamstedt |
Lancken-Granitz |
Landau a.d.Isar |
Landau in der Pfalz |
Landensberg |
Landesbergen |
Landkern |
Landolfshausen |
Landrecht |
Landsberg |
Landsberg a.Lech |
Landsberied |
Landscheid |
Landscheide |
Landshut |
Landstuhl |
Landwehr |
Langballig |
Langdorf |
Langeln |
Langeln |
Langelsheim |
Langen |
Langen |
Langen (Hessen) |
Langenaltheim |
Langenapel |
Langenargen |
Langenau'' |
Langenbach |
Langenbach |
Langenbach bei Kirburg |
Langenberg |
Langenbernsdorf |
Langenbogen |
Langenbrettach |
Langen Brütz |
Langenburg |
Langendorf |
Langendorf |
Langenenslingen |
Langeneß |
Langenfeld |
Langenfeld |
Langenfeld (Rheinland) |
Langenhagen |
Langenhagen |
Langenhahn |
Langenhorn |
Langen Jarchow |
Langenlehsten |
Langenleuba-Niederhain |
Langenlonsheim |
Langenmosen |
Langenneufnach |
Langenorla |
Langenpreising |
Langensalzwedel |
Langenscheid |
Langenselbold |
Langensendelbach |
Langenstein |
Langenthal |
Langenweißbach |
Langenwetzendorf |
Langenwolschendorf |
Langenzenn |
Langeoog |
Langerringen |
Langerwehe |
Langewahl |
Langewiesen |
Langfurth |
Langgöns |
Langhagen |
Langlingen |
Langquaid |
Langscheid |
Langstedt |
Langsur |
Langula |
Langwedel |
Langwedel |
Langweid am Lech |
Langweiler |
Langweiler |
Langwieden |
Lankau |
Lansen-Schönau |
Lanz |
Lanze |
Lapitz |
Lappersdorf |
Lärz |
Lasbek |
Lascheid |
Lasel |
Lassan |
Lastrup |
Latdorf |
Latendorf |
Lathen |
Laubach |
Laubach |
Laubach |
Lauben |
Lauben |
Laubenheim |
Laucha |
Laucha an der Unstrut |
Lauchhammer |
Lauchheim |
Lauchringen |
Lauda-Königshofen |
Laudenbach |
Laudenbach |
Laudert |
Lauenau |
Lauenbrück |
Lauenburg/Elbe |
Lauenförde |
Lauenhagen |
Lauf |
Lauf a.d.Pegnitz |
Laufach |
Laufeld |
Laufen |
Laufenburg (Baden) |
Laufersweiler |
Lauffen am Neckar |
Laugna |
Lauingen (Donau) |
Laumersheim |
Lauperath |
Laupheim |
Laurenburg |
Lauscha |
Lauschied |
Lausnitz |
Laußig |
Laußnitz |
Lauta |
Lautenbach |
Lauter |
Lauter/Sa. |
Lauterach |
Lauterbach (Hessen) |
Lauterbach |
Lauterbach |
Lauterecken |
Lauterhofen |
Lautersheim |
Lauterstein |
Lautert |
Lautertal |
Lautertal (Odenwald) | 
Lautertal (Vogelsberg) |
Lautrach |
Lautzenbrücken |
Lautzenhausen |
Lawalde |
Lawitz |
Lebien |
Lebrade |
Lebus |
Lebusa |
Lechbruck am See |
Leck |
Lederhose |
Leegebruch |
Leer (Ostfriesland) |
Leese |
Leetza |
Leezdorf |
Leezen |
Leezen |
Legau |
Legde/Quitzöbel |
Legden |
Lehe |
Lehe |
Lehesten |
Lehesten |
Lehmen |
Lehmkuhlen |
Lehmrade |
Lehnstedt |
Lehrberg |
Lehre |
Lehrensteinsfeld |
Lehrte |
Lehsen |
Leibertingen |
Leiblfing |
Leichlingen |
Leidenborn |
Leidersbach |
Leienkaul |
Leiferde |
Leimbach |
Leimbach |
Leimbach |
Leimen |
Leimen |
Leimersheim |
Leinach |
Leinatal |
Leinburg |
Leinefelde-Worbis |
Leinfelden-Echterdingen |
Leingarten |
Leiningen |
Leinsweiler |
Leinzell |
Leipheim |
Leipzig |
Leisel |
Leislau |
Leisnig |
Leißling |
Leitzweiler |
Leiwen |
Leizen |
Lelkendorf |
Lemberg |
Lembruch |
Lemförde |
Lemgo |
Lemgow |
Lemnitz |
Lemwerder |
Lengdorf |
Lengede |
Lengefeld |
Lengenbostel |
Lengenfeld |
Lengenfeld unterm Stein |
Lengenwang |
Lengerich |
Lengerich |
Lengfeld |
Lenggries |
Lenne |
Lennestadt |
Lenningen |
Lensahn |
Lenterode |
Lentföhrden |
Lenting |
Lenzen (Elbe) |
Lenzerwische |
Lenzkirch |
Leonberg |
Leonberg |
Leopoldshagen |
Leopoldshöhe |
Leppin |
Leps |
Letschin |
Lettweiler |
Letzlingen |
Leuben-Schleinitz |
Leubnitz |
Leubsdorf |
Leubsdorf |
Leuchtenberg |
Leun |
Leuna |
Leupoldsgrün |
Leussow |
Leutenbach |
Leutenbach |
Leutenberg |
Leutenthal |
Leuterod |
Leutersdorf | 
Leutersdorf |
Leutershausen |
Leutesdorf |
Leutkirch im Allgäu |
Levenhagen |
Leverkusen |
Lexgaard |
Libbesdorf |
Libehna |
Lich |
Lichte |
Lichtenau |
Lichtenau |
Lichtenau |
Lichtenberg |
Lichtenberg |
Lichtenberg/Erzgeb. |
Lichtenborn |
Lichtenfels |
Lichtenfels |
Lichtenhain/Bergbahn |
Lichtenstein |
Lichtenstein |
Lichtentanne |
Lichtenwald |
Lichterfelde |
Lichterfeld-Schacksdorf |
Liebenau |
Liebenau |
Liebenburg |
Liebenscheid |
Liebenstein |
Liebenwalde |
Lieberose |
Lieblingshof |
Liebschützberg |
Liebshausen |
Liebstadt |
Liebstedt |
Liederbach am Taunus |
Liedersdorf |
Lieg |
Lienen |
Liepe |
Liepen |
Liepgarten |
Lierfeld |
Lierschied |
Liesenich |
Lieser |
Lieskau |
Ließem |
Liesten |
Lieth |
Lietzen |
Lietzow |
Lilienthal |
Limbach |
Limbach |
Limbach |
Limbach |
Limbach-Oberfrohna |
Limburg a.d. Lahn |
Limburgerhof |
Linau |
Lind |
Lind |
Linda b. Neustadt an der Orla |
Linda b. Weida |
Lindau |
Lindau |
Lindau (Bodensee) |
Lindberg |
Linden |
Linden |
Linden |
Linden |
Lindenau |
Lindenberg |
Lindenberg |
Lindenberg i.Allgäu |
Lindendorf |
Lindenfels | 
Lindenkreuz |
Lindenschied |
Lindern (Oldenburg) |
Lindetal |
Lindewerra |
Lindewitt |
Lindholz |
Lindhorst |
Lindig |
Lindlar |
Lindow (Mark) |
Lindstedt |
Lindtorf |
Lindwedel |
Lingen (Ems) |
Lingenfeld |
Lingerhahn |
Linkenbach |
Linkenheim-Hochstetten |
Linnich |
Linsburg |
Linsengericht |
Linthe |
Lintig |
Linz am Rhein |
Lippersdorf-Erdmannsdorf |
Lippetal |
Lipporn |
Lipprechterode |
Lippstadt |
Lirstal |
Lisberg |
Lissendorf |
List |
Listerfehrda |
Litzendorf |
Löbau |
Lobbach |
Löbejün |
Löberschütz |
Löbichau |
Löbitz |
Löbnitz  |
Löbnitz |
Lobstädt |
Loburg |
Löchgau |
Lochum |
Löcknitz |
Lockstedt |
Lockwisch |
Lödderitz |
Loddin |
Lödla |
Löf |
Loffenau |
Löffingen |
Lohbarbek |
Lohberg |
Lohe-Föhrden |
Lohe-Rickelshof |
Lohfelden |
Lohheide |
Lohkirchen |
Löhma |
Lohmar |
Lohme |
Lohmen |
Lohmen |
Löhnberg |
Lohne (Oldenburg) |
Löhne |
Lohnsfeld |
Lohnweiler |
Lohr am Main |
Lohra |
Lohrheim |
Lohsa |
Loiching |
Loissin |
Loit |
Loitsche |
Loitz |
Loitzendorf |
Lollar |
Löllbach |
Lollschied |
Lommatzsch |
Longen |
Longkamp |
Longuich |
Löningen |
Lonnerstadt |
Lonnig |
Lonsee |
Lonsheim |
Looft |
Loop |
Loose |
Löptin |
Lorch |
Lorch |
Lörrach |
Lorsch |
Lorscheid |
Lorup |
Lörzweiler |
Losenrade |
Lösnich |
Lossa |
Loßburg |
Losse |
Lößnitz |
Lostau |
Lotte |
Lottorf |
Lottstetten |
Lötzbeuren |
Löwenberger Land |
Löwenstedt |
Löwenstein |
Löwitz |
Loxstedt |
Lübbecke |
Lübben (Spreewald) |
Lübbenau/Spreewald |
Lübberstedt |
Lübberstorf |
Lübbow |
Lübeck |
Lübesse |
Lüblow |
Lubmin |
Lübow |
Lübs |
Lübs |
Lübstorf |
Lübtheen |
Lübz |
Lüchow |
Lüchow (Wendland) |
Lucka |
Luckaitztal |
Luckau (Wendland) |
Luckau |
Luckenau |
Luckenbach |
Lückenburg |
Luckenwalde |
Luckow |
Lückstedt |
Lüdelsen |
Lüdenscheid |
Lüder |
Lüderitz |
Lüdersburg |
Lüdersdorf |
Lüdersfeld |
Lüdershagen |
Lüdinghausen |
Ludorf |
Ludwigsau |
Ludwigsburg |
Ludwigschorgast |
Ludwigsfelde |
Ludwigshafen am Rhein |
Ludwigshöhe |
Ludwigslust |
Ludwigsstadt |
Ludwigswinkel |
Lüerdissen |
Lug |
Lugau/Erzgeb. |
Lügde |
Lühburg |
Luhden |
Luhe-Wildenau |
Lühmannsdorf |
Luhnstedt |
Luisenthal |
Lülsfeld |
Lumpzig |
Lunden |
Lünebach |
Lüneburg |
Lünen |
Lunestedt |
Lünne |
Lunow-Stolzenhagen |
Lunzenau |
Lunzig |
Lupburg |
Lürschau |
Lüssow |
Lüssow |
Lüssow |
Lustadt |
Lütau |
Lütetsburg |
Lutheran |
Lütjenburg |
Lütjenholm |
Lütjensee |
Lütjenwestedt |
Lütow |
Lüttchendorf |
Lutter |
Lutter am Barenberge |
Lutterbek |
Lüttgenrode |
Lüttow-Valluhn |
Lütz |
Lützelbach |
Lützen |
Lutzerath |
Lutzhorn |
Lutzingen |
Lützkampen |
Lützow |
Luxem |
Lychen |
Lykershausen |

L